Almvik kan syfta på:
Almvik, Västerviks kommun – en småort i Västerviks kommun
Almvik, Södertälje kommun – småort
Almvik, Malmö kommun – ett bostadsområde i Malmö
Almviks brygga – en brygga på Blidö